Blutsabbath es el segundo disco de la banda de Austria Belphegor lanzado en 1997

Lista de canciones 
 Abschwörung	03:40	
 Blackest Ecstasy	04:07	
 Purity Through Fire	03:07	
 Behind the Black Moon	03:03	
 Blutsabbath	05:58	
 No Resurrection	03:48	
 The Requiem of Hell	04:14	
 Untergang der Gekreuzigten	03:03	
 Path of Sin	04:57

Álbumes de Belpegor
Álbumes de 1997
Álbumes de black metal